Нижний Нарым — село в Красночикойском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Альбитуйское».

География 
Село находится в западной части района, на правом берегу реки Чикой, вблизи места впадения в неё реки Нарымки, на расстоянии примерно 42 километров (по прямой) к юго-западу от села Красный Чикой. Абсолютная высота — 700 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 14 — 16 °C (абсолютный максимум — 36 °C). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −26 °C (абсолютный минимум — −53 °C). Годовое количество осадков — 350—500 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1767 году семейскими.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46 %, женщины — соответственно 54 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 198 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют информационно-досуговый центр и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одной улицы (ул. Центральная).

Археология 
В окрестностях села расположен ряд археологических памятников:
 Мельничное-1
 Мельничное-2
 Студёное

Примечания 

Населённые пункты Красночикойского района